Antologia Science-Fiction Nemira se poate referi la:

 Antologia science-fiction Nemira '94
 Antologia science-fiction Nemira '95
 Antologia science-fiction Nemira '96
 Colecția Nautilus de la Editura Nemira